Haubenstock bezeichnet:
 Haubenstock, Gegenstand zur Ablage einer Perücke
 Haubenstock, von Falknern bei der Beizjagd verwendeten Gegenstand zur Ablage der Falkenhaube

Haubenstock ist der Familienname folgender Personen:
 Harald Haubenstock (1924–1979), deutscher Schauspieler und Regisseur, siehe Harry Meyen
 Roman Haubenstock-Ramati (1919–1994), polnisch-israelischer Komponist, Musiklektor und Musiklehrer